F76 peut faire référence à :
 BMW F 76, une camionnette de livraison du constructeur allemand BMW ;
 HMS Mermaid (F76), une frégate de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres